After Midnight steht für:

Filme
 After Midnight (1921), US-amerikanischer Spielfilm von Ralph Ince
 After Midnight (1927), US-amerikanischer Spielfilm von Monta Bell
 After Midnight (1989), US-amerikanischer Spielfilm von Jim Wheat und Ken Wheat 
 After Midnight (1990), britisch-irischer Spielfilm von Shani Grewal
 After Midnight (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Walker
 After Midnight (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Fred Olen Ray
 After Midnight – Die Liebe ist ein Monster, US-amerikanischer Spielfilm von Jeremy Gardner und Christian Stella

Musik
 After Midnight (Lied), Lied von J.J. Cale aus dem Jahr 1966, bekannt durch Cover-Version von Eric Clapton
 After Midnight (Nat-King-Cole-Album), Musikalbum von Nat King Cole aus dem Jahr 1957
 After Midnight (The-Seldom-Scene-Album), Musikalbum von The Seldom Scene aus dem Jahr 1981
 After Midnight (Musical), Broadway Musical aus dem Jahr 2013